Die Liste der Bodendenkmale in Rathenow enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Stadt Rathenow und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Rathenow aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Rathenow
!
Rathenow